Roller coaster steht für
 die englische Bezeichnung für Achterbahn sowie den spezielle Name einiger Achterbahnen, u. a.:
 Roller Coaster (Lagoon)
 Roller Coaster (Great Yarmouth Pleasure Beach)
 Rollercoaster in Pleasure Beach Blackpool, siehe Nickelodeon Streak
 The Roller Coaster
 Roller Coaster (Computerspiel), ein Computerspiel von Elite Systems aus dem Jahr 1986
 den englischen Titel des Films Achterbahn (Film)
 Teil des Titels der Computerspielserie RollerCoaster Tycoon